JS/UIX jest klonem Uniksa opracowanym przez mass:werk i uruchamianym w przeglądarce internetowej. Napisany w Javascript i DHTML, ma zaimplementowaną dużą część narzędzi Uniksowych.

Linki zewnętrzne 
 JS/UIX

Unix